Альбьяте () — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.
Население составляет 5877 человек (на 2005 г.), плотность населения — 2027 чел./км². Занимает площадь 2,9 км². Почтовый индекс — 20042. Телефонный код — 00362.

Покровителем города почитается святой Фирм, празднование 9 августа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии